

Persone
Melchiorre Ferraiolo – autore della Cronaca figurata del Quattrocento della Napoli aragonese della seconda metà del Quattrocento
 Ferriolo o Ferraiolo – famiglia palermitana di stuccatori, che furono attiva tra la metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, in rapporto di parentela e di continuità artistica con la scuola della famiglia di Giacomo Serpotta:
 Giuseppe Ferriolo
 Gaspare Ferriolo, fratello minore di Giuseppe
 Angelo Ferriolo, figlio di Gaspare
 Tommaso Ferriolo, figlio di Angelo

Altro
 Ferraiolo (nella forma letteraria, ferraiuòlo) – mestiere di chi lavora il ferro (fabbro) o realizza da disegno armature per cemento armato
 Ferraiolo – paramento liturgico simile a un mantello

Pagine correlate
 Ferraioli